

Patronyme 

Hazoumé est un nom de famille d'origine yoruba notamment porté par :

 Antoine Hazoume (1920-1966), homme politique franco-béninois, et agent des renseignements français.
 Flore Hazoumé (1959-), écrivaine ivoirienne, fille d'Antoine Hazoumé et de mère congolaise.
 Gilette Hazoume, Miss Dahomey 1962
 Guy Landry Hazoumé, homme politique béninois.
 Paul Hazoumé (1890-1980), ethnologue, chercheur, écrivain et homme politique béninois, père d'Antoine Hazoumé.
 Romuald Hazoumè (1962-), artiste plasticien béninois.

Patronyme yoruba